Viadana steht für

Personen:
 Lodovico Grossi da Viadana (auch Lodovico Viadana, 1560–1627), italienischer Komponist
 Gilberto Viadana (* 1973), italienischer Eiskunstläufer

geographische Objekte:
 Viadana, italienische Stadt in der Provinz Mantua